Dit is een (onvolledige) lijst van Nieuw-Zeelandse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Lily Alfeld
Pernille Andersen
Elizabeth Anton

B
Donna Baker
Hannah Blake
Catherine Bott
Hayley Bowden
Katie Bowen
Hannah Bromley
Claudia Bunge

C
Olivia Chance
Aroon Clansey
Daisy Cleverley

D
Katie Duncan

E
Abby Erceg
Victoria Esson

F
Emma Fletcher

G
Anna Green
Sarah Gregorius

H
Betsy Hassett
Amber Hearn
Rachel Howard
Katie Hoyle

J
Maureen Jacobson

K
Emma Kete

L
Annalie Longo

M
Sarah McLaughlin
Elizabeth Milne
Meikayla Moore

N
Erin Nayler

O
Marlies Oostdam

P
Briar Palmer
Holly Patterson
Ria Percival
Jasmine Pereira
Aimee Phillips

R
Jana Radosavljevic
Audrey Rigby
Ali Riley
Andrea Rogers
Rebecca Rolls
Emma Rolston
Katie Rood

S
Paige Satchell
Rebecca Smith
Merissa Smith
Malia Steinmetz
Rebekah Stott
Nicole Stratford

T
Rebecca Tegg

W
Rosie White
Hannah Wilkinson

Y
Kirsty Yallop

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata

Nieuw-Zeelandse
Vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland
Voetbalsters